Simpasai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Simpasai, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Simpasai (administrativ by i Indonesien, lat -8,62, long 118,97), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Simpasai (administrativ by i Indonesien, lat -8,70, long 118,67), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar